Daucus parsae är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Daucus parsae ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
parsae